Фридштейн, Герман Самуилович (1911—2001) — российский, ранее советский, шахматист, мастер спорта СССР (1945); международный арбитр (1965).
 Фридштейн, Юрий Германович (1948) — российский театровед, литературовед, библиограф.